Ama calma – EP di Tony Maiello del 2009
 Ama calma – singolo di Tony Maiello del 2009